Konjsko (Karlobag), een plaats in Kroatië
 Konjsko (Resen), een plaats in de Macedonische gemeente Resen
 Konjsko (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Konjsko (Vojnik), een plaats in de Sloveense gemeente Vojnik